

Sigle 
 Lanciostory – settimanale italiano di fumetti
 Lausanne-Sports – società polisportiva svizzera
 Liberalna stranka – partito politico croato
 Legius syndrome – malattia genetica della cute
 Lingua Straniera
La Sinistra, lista elettorale italiana.

Codici 
 LS – codice vettore IATA di Jet2.com
 LS – codice FIPS 10-4 del Liechtenstein
 LS – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Lesotho
 LS – codice ISO 3166-2:FI della Finlandia occidentale (Finlandia)
 LS – codice ISO 3166-2:IE della contea di Laois (Repubblica d'Irlanda)

Informatica 
 .ls – dominio di primo livello del Lesotho
 ls – comando Unix per mostrare le caratteristiche di un file o di tutti i file presenti in una directory

Sport 
 LS – abbreviazione di long snapper, ruolo del football americano

Altro 
 Lexus LS – automobile della Lexus
 Lincoln LS – automobile della Lincoln
 Personal LaserWriter LS – stampante laser della Apple